Вєтров Юрій Олександрович (1916—1983) — український радянський вчений в області механіки, професор, доктор технічних наук.
 Вєтров Юрій Олександрович (1975—2014) — старший сержант. Учасник російсько-української війни.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок